

Geografia 
 Francia
 Peyrefitte-du-Razès – comune nella regione dell'Occitania
 Peyrefitte-sur-l'Hers – comune nella regione dell'Occitania

Persone 
 Alain Peyrefitte – politico, diplomatico e scrittore francese
 Roger Peyrefitte – diplomatico, scrittore e attivista francese